La stagione 1947-48 dei Baltimore Bullets fu la 1ª nella BAA per la franchigia.

I Baltimore Bullets arrivarono secondi nella Western Division con un record di 28-20. Nei play-off, dopo aver vinto la partita di tiebreaker con i Chicago Stags, vinsero 2-1 nei quarti di finale contro i New York Knicks, 2-0 nelle semifinali contro i Chicago Stags, e vinsero il titolo battendo 4-2 i Philadelphia Warriors nella finale BAA.

Classifica

Roster

Collegamenti esterni 

Stagione 1947-1948 delle squadre di pallacanestro
1947-1948